Anykščiai (stad), stad in Litouwen
 Anykščiai (gemeente), gemeente in Litouwen